Collegio elettorale di Casale Monferrato – collegio elettorale della Camera dei deputati del Regno di Sardegna
Collegio elettorale di Casale Monferrato – collegio elettorale della Camera dei deputati del Regno d'Italia
Collegio elettorale di Casale Monferrato – collegio elettorale della Camera dei deputati dal 1993 al 2005
Collegio elettorale di Casale Monferrato - Chivasso – collegio elettorale del Senato della Repubblica dal 1948 al 1993